Rádio São Francisco é uma estação de rádio brasileira com sede em Caxias do Sul, RS. Opera na frequência 560 kHz AM, e também no FM 79.9 MHz da faixa estendida.

História 

Em 17 de dezembro de 1965, o município de Caxias do Sul e a região ganhavam mais um canal de radiodifusão, pela iniciativa e idealismo de um grupo de frades capuchinhos. Testemunhar a fraternidade é o grande compromisso da Rádio São Francisco, emissora da Ordem dos freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Sua finalidade continua sendo o ideário de seus fundadores. Propugnar pela formação cívica, moral, cultural, educativa e cristã de seus ouvintes. Constitui-se uma sociedade denominada Rádio São Francisco Ltda., com a finalidade de servir às comunidades regionais dentro do espírito de informar, formar e recrear com os verdadeiros valores humanos e cristãos. 

Dois anos depois da outorgada da concessão pelo governo, entrava no ar em caráter oficial em 25 de março de 1967, a Rádio São Francisco AM, sendo a torre de transmissão instalada em 1966 no bairro Sta Catarina. A Rádio São Francisco AM opera na frequência de 560KHz com 5/1 kW de potência, atinge uma população superior a 3 milhões de habitantes. Em 5 de fevereiro de 1973, por determinação de seus sócios-cotistas, recebeu nova razão social: Fundação Cultural Riograndense, permanecendo a denominação Rádio São Francisco. 

Em junho de 1976, Fundação Cultural Riograndense recebia mais uma concessão: um canal "classe A" de frequência modulada, FM. As torres de transmissão tanto da AM como da FM, que iniciava, foram então instaladas em novo local, Travessão Victor Emanuel, para operar a partir de 1977. Com a inauguração da FM em 1977, convencionou-se o dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, como a data de aniversário das emissoras. Em 1999, com a implantação da Rede Maisnova, o aniversário da FM passou o dia do seu lançamento: 10 de março. 

A Rádio é uma das mais modernas do país com seus estúdios e equipamentos totalmente informatizados. Seus equipamentos estão preparados para o rádio digital que em breve estará chegando na radiodifusão. O espaço físico foi ampliado e adequado com estúdios amplos, qualificação profissional e modernização administrativa. Sua presença e a imagem no panorama da comunicação social da região, são fruto da prática de princípios, calcados na valorização do homem; crença na sua capacidade realizadora; crescimento pelo trabalho; consciência das responsabilidades sociais; vinculação comunitária; investimentos em recursos humanos; incessante busca tecnológica; perseguindo uma administração moderna e participativa, dentro dos princípios éticos, filosóficos e culturais, que motivaram o inicio da caminhada das emissoras dos Capuchinhos.

No dia 23 de julho de 2021, a emissora migrou do AM para FM, na faixa estendida de 79.9 MHz em caráter de testes científicos. Ela é a primeira emissora do interior do Brasil a entrar na banda estendida, já que as primeiras emissoras foram nas capitais. Com a migração, a emissora agora terá mais qualidade e menos interferências.

RedeSul de Rádio (1999-2014) 
A RedeSul de Rádio é pioneira no interior do Estado a se organizar como sistema de transmissão simultânea via satélite. A tecnologia de ponta no campo da radiodifusão adotada pela RedeSul totalmente digital, garante um rigoroso padrão de qualidade. As afiliadas recebem pelo satélite em tempo real a programação da Rádio São Francisco de Caxias do Sul, composta pela cobertura jornalística dos fatos do país e do mundo, política, economia, educação, esportes e demais segmentos sociais sempre preservando os valores e a cultura de cada região que alcança. São afiliadas à RedeSul de Rádio, encabeçadas pela Rádio São Francisco: Rádio Fátima de Vacaria, Rádio Garibaldi, Rádio Alvorada de Marau, Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, Rádio Cristal de Soledade ,Rádio Veranense de Veranópolis, Rádio Maristela de Torres, Rádio Aurora de Guaporé, Rádio Sarandi de Sarandi, Rádio Rosário de Serafina Corrêa .Foi inaugurada em março de 1999.

Além de encabeçar a RedeSul de Rádio, a Rádio São Francisco também integra a Rede Band SAT Sul desde 3 de setembro de 2012, em substituição à Rede Gaúcha SAT, que implantou uma emissora própria em Caxias do Sul.

Rede Tua Rádio (2014-Atual) 
Anos depois, a rede passou a se denominar Rede Tua Rádio, fazendo com que suas emissoras próprias adotassem o nome Tua Rádio, completando com o nome original da emissora, com exceção apenas na Rádio Garibaldi.

Ligações externas

Página oficial

São Francisco AM
Estações de rádio fundadas em 1967